Hasling ist der Ortsname von

 Hasling (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hasling (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hasling (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Hasling (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hasling (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Hasling (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hasling (Gemeinde Goldegg), Ortschaft der Gemeinde Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Hasling (Gemeinde Zell am See), Ortsteil der Gemeinde Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg